LHS 1565 или GJ 1061 — одиночная звезда в созвездии Часов. Находится на расстоянии приблизительно 12 световых лет (3,69 пк) от Солнца.

Характеристики 

Это красный карлик спектрального класса M5,5 главной последовательности. Звезда входит в список ближайших к Земле звёзд.

Звезду, возможно, открыл Виллем Якоб Лейтен, который определил собственное движение для 520 000 звёзд. В 1997 году Консорциум исследования близлежащих звёзд (RECONS), пересмотрел местоположение LHS 1565, определив точное расстояние до звезды в 11,938 световых лет. Оценка 2014 года: 12,04±0,06 св. года (3,692+0,018/−0,017 парсека или 113,9±0,5 петаметра) при параллаксе 270,86±1,29.

Масса звезды составляет 11,3 % от массы Солнца, светимость — 0,1 % солнечной.

Планеты 
У звезды были обнаружены три планеты:

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 10 световых лет от LHS 1565:

Изображения 

Гал.долгота 251,8696° 
Гал.широта −52.9049° 
Расстояние 11 938 св. лет

См. также 
 Красный карлик
 Список ближайших звёзд
 Список звёзд созвездия Часов

Примечания

Ссылки 
 Астрономическая база данных SIMBAD
 Звёздный каталог VizieR
 Solstation
 Y-Astro

Красные карлики
Часы (созвездие)
Ближайшие к Солнцу звёзды
Звёзды из каталога LP